Die K3 League 2022 ist die dritte Spielzeit der dritthöchste südkoreanische Fußballliga seit der Einführung im Jahr 2020. An der Liga nehmen insgesamt 16 Vereine teil. Vorjahresligameister ist Gimpo FC.

Veränderung zur Vorsaison 
 Gimpo FC trat aus der Liga aus und schloss sich der K League 2 an.
 Aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, wird die diesjährige Ligameisterschaft nicht ausgetragen.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Ausländische Spieler 
Jeder Verein darf nur 3 ausländische- sowie 1 asiatischen Spieler während der Saison verpflichten. Des Weiteren darf jedes Team drei ausländische Spieler gleichzeitig während eines Spieles einsetzen.

Reguläre Saison

Tabellenverlauf

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Trainerwechsel

Weblinks 
 Offizielle Website bei der KFA
 Offizielle Website (koreanisch)
 Spielberichte auf kfa.kr (koreanisch)

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022